Bobby Smith peut désigner :
 Bobby Smith (né en 1974), un joueur américain de baseball ;
 Bobby Smith (né en 1958), un ancien joueur canadien de hockey sur glace ;
 Bobby Smith (né en 1944), un ancien joueur et manager de football anglais ;
 Bobby Smith (né en 1937), un ancien joueur de basket-ball américain ;
 Bobby Smith (né en 1933), un ancien joueur de football anglais ;
 Bobby Smith (1936-2013), un chanteur américain (The Spinners) ;
 Bobby Smith, un athlète américain.